Stati Uniti d'America
 Allegany – città della Contea di Cattaraugus, New York
 Allegany – township della Contea di Potter, Pennsylvania